Флаг муниципального образования городско́е поселе́ние Селя́тино  Наро-Фоминского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 июня 2007 года решением Совета депутатов городского поселения Селятино № 3/20 и 11 декабря 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4563.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Селятино по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по вертикали на части зелёного и красного цветов в соотношении 2/1 и несущее вдоль нижнего края голубую полосу в 1/6 ширины полотнища; у свободного края полотнище вплотную к голубой полосе несёт белое с серым изображение фигуры из герба сельского поселения (в виде двух гранёных лучей), при этом вертикальный луч расположен поверх границы зелёной и красной частей, а наклонный луч касается свободного края».

Обоснование символики 
Посёлок городского типа находится в экологически чистом районе Подмосковья. Со всех сторон посёлок окружён довольно обширными лесными массивами, символически представленные на флаге поселения зелёным цветом. Вокруг посёлка расположены многочисленные пруды и речки (символически обозначенные на флаге лазурью): на юге и на северо-востоке — несколько искусственных прудов, созданных в русле реки Десны, на северо-западе — река Пахра, на севере — река Пахорка.

Одной из самых известных достопримечательностей Селятино является стела, являющаяся для жителей поселения символом посёлка. Стела, представляет собой часть восьмиконечной звезды называемой «Роза ветров». Символика «Розы ветров», помещённой на флаг городского поселения многозначна:

— символ надежды, устремлённости в будущее;

— символ настойчивости в достижении цели;

— символ искры, вспышки, аллегория одного из предприятий атомной энергетики (для которых и был заложен посёлок Селятино), работники которого принимали участие в строительстве многих атомных электростанций и других объектов атомной промышленности в России;

— символ пересечения в районе Селятино двух автострад: шоссе Москва—Киев и Московской окружной бетонной дороги (малое бетонное кольцо).

В настоящее время в городском поселении насчитывается 18 промышленных предприятий. Красное поле флага — символически отражает и первое предприятие атомной энергетики, и современную промышленную направленность городского поселения Селятино.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Красный цвет — символ энергии, мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания